Малый мюнстерлендер () — универсальная порода охотничьих подружейных собак, сформировавшаяся в XIX веке в районе немецкого Мюнстера. Имеет разных предков с большим мюнстерлендером и не является родственной ему породой. Малые мюнстерландеры напоминают одновременно спаниелей и сеттеров, но более универсальны при охоте на суше и воде. Они признаны большинством международных кинологических организаций.

История породы 
Малый мюнстерлендер признан Международной кинологической федерацией, относится к седьмой группе, секции 1.2 континентальных спаниелей и поинтеров. Частично признан Американским клубом собаководства в реестре поголовья чистокровных собак, однако пока не имеет права на регистрацию родословных в АКС. Английский клуб собаководства и Объединённый клуб собаководства признают мюнстерлендера и относят к группе подружейных охотничьих собак. Они являются родственниками французского спаниеля.

Внешний вид 
Рост кобелей в холке — 52—56 см, сук — от 50 до 54 см. Вес — 18—27 кг, кобели крупнее сук. Сильный и гармоничный корпус среднего размера, демонстрирующий сбалансированные пропорции, стать и элегантность. В стойке очертания собаки плавные с нарядным хвостом, параллельным земле, завершающим силуэт. Собака должна выглядеть сильной и уравновешенной, голова утончённая с чётким очертаниями. Передние ноги с богатыми очёсами, задние ноги с пушистыми «штанами». Шерсть средней длины, блестящая, плотная, прямая или слегка волнистая. Движения изящные, размашистые, с хорошим толчком и вымахом. Окрас малого мюнстерлендера — крупные коричневые пятна на крапчатом или сплошном белом фоне.

Особенности породного поведения 

Малые мюнстерлендеры чрезвычайно умны, хорошо поддаются дрессировке и внимательны, но требуют осторожного и терпеливого обучения. Дрессировщик должен быть последовательным и решительным, чтобы не провоцировать конфликта с собакой. Для подготовки собак в охотничьих нормативах используются как голосовые команды, так и жесты. Малый мюнстерлендер часто переспрашивает и согласовывает свои действия с проводником во время охоты. У них очень сильный добычный инстинкт, они любят вознаграждать своего хозяина продуктивной охотой. Мюнстрелендеры живут полноценной и счастливой жизнью, если регулярно занимаются охотой или длительными активными прогулками и умственными упражнениями. Они сильные пловцы, особенно по сравнению с другими короткошерстными охотничьими породами.

Недостаток регулярных физических и умственных нагрузок может привести к нежелательному поведению, которое характерно для высокоинтеллектуальных пород. Малый мюнстерландер — счастливый, ласковый, семейный питомец, который остается при этом очень сфокусированным и управляемым охотником в поле. Они не подходят для жизни в вольерном питомнике из-за своей общительности и ориентированности на человека, им нужно жить в доме со своей семьей. Малые мюнстерлендеры часто выбирают одного человека, с которым они развивают наиболее тесную связь. Обычно это человек, с которым они охотятся, но также эти собаки могут наслаждаться компанией всей семьи. Когда они растут вместе с другими домашними животными, такими как кошки, они могут мирно сосуществовать с ними. Однако стоит учитывать их сильный добычный инстинкт и необходимость дрессировки.

Здоровье 
Племенные организации, ответственные питомники и владельцы отстаивают здоровье породы. Программы разведения в подавляющем большинстве случаев очень избирательны и не используют собак без проверок суставов, зрения, генетических заболеваний и тестов темперамента. В результате случаи врождённых заболеваний и генетических болезней крайне редки. Порода отличается крепким здоровьем с редкими проблемами, за исключением сухости кожи в холодном климате и отита при попадании воды в уши после плавания.

Распространение породы 
Малый мюнстерландер — редкая порода в Соединенных Штатах, насчитывающая около двух тысяч собак. Спрос среди охотников превышает количество доступных собак, поэтому заводчики обычно отдают им предпочтение. Эту породу редко заводят люди, не занимающиеся охотой, однако и они обязаны пройти тестирование собаки в полевых условиях и сделать необходимые проверки здоровья.

Малый мюнстерлендер более популярен в Германии, Бельгии, Нидерландах, Дании и Чехии. Их разводят, обучают и тестируют в соответствии с высокими стандартами, чтобы поддерживать исключительное качество и универсальность породы. Из-за очень низкой распространенности, маленького поголовья и высоких стандартов племенных организаций, питомники и владельцы очень требовательны к здоровью породы. Программы разведения в подавляющем большинстве случаев очень разборчивы в подборе пар. Для допуска в разведение требуются обязательные проверки OFA / Penn Hip, CERF и тест темперамента. В результате такой продуманной работы заводчиков, случаи врожденных заболеваний крайне редки.

В Великобритании порода все ещё очень редкая. Однако, она призанана Кеннел-Клубом как импортированная порода в 2006 году, но пока не слишком распространена в британском охотничьем сообществе.

Примечания 

Породы собак Германии
Породы собак, признанные Кеннел-клубом: группа Gundog